Miejscowości w USA:
 Horicon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Horicon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Horicon (ang. Horicon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren